Дом Амалье́ (; по-русски иногда неправильно пишется «Аматльер») — барселонское здание в стиле, колеблющемся между неоготикой и модерном. Свой нынешний вид получило между 1898 и 1900 годами по проекту архитектора Ж. Пуч-и-Кадафалка ().

Дом Амалье находится на улице Пасео-де-Грасия () в районе Эшампле () рядом с домом Бальо и домом Лео Морера и вместе с ними является частью «Квартала несогласия», названного так из-за стилистической неоднородности образующих его модернистских зданий.

История 
Дом, построенный в 1875 году, в 1898 году куплен кондитером Антонио Амалье, и его реконструкция была поручена архитектору Ж. Пуч-и-Кадафальку. В ходе работы, в которой участвовала целая группа художников и мастеров прикладного искусства, выполнена перепланировка и художественное оформление дома.

В 1976 году королевским указом дом Амалье объявлен памятником национального значения. В верхних этажах здания размещается Институт испанского искусства Амалье (), располагающий обширной библиотекой по теме искусства Испании.

Архитектура 
У здания необычный ступенчатый фронтон, напоминающий произведения голландской готики, а в оформлении окон верхних этажей заметны мотивы испанской готики. Галерея четвёртого этажа украшена колоннами с ажурными капителями. Нежный розово-песчаный цвет отделки фасадной стены отсылает к профессии заказчика здания. Скульптурное оформление фасада выполнено главным образом Эусеби Арнау-и-Маскортом (). Главный вход украшен скульптурами на библейские темы (в частности, фигурой сражающегося с драконом святого Георгия) и сюжеты средневековых легенд; размещённые выше аллегорические изображения представляют музыку, живопись, архитектуру и скульптуру. Над входом расположен также аллегорический портрет домовладельца.

У здания два входа — более высокий был предназначен для въезда в вестибюля запряжённых карет; между входными дверями размещён гербовой щит Амалье.

Интерьер 
Отделка вестибюля здания и главной лестницы характерна для каталонского модерна — использовано сочетание камня (колонны), дерева (потолок), кованого железа (лампы), цветного кафеля (облицовка стен). Внутренний двор дома Амалье накрыт витражом.

Примечания

Литература 
 Вся Барселона. Издательство Editorial Escudo de Oro, S.A. Barcelona. ISBN 84-378-1850-8

Ссылки 
 История дома Амалье (англ.)

Жилые здания Барселоны
Здания и сооружения, построенные в 1875 году
Здания и сооружения, построенные в 1900 году
Архитектура модерна в Барселоне
Появились в 1900 году в Испании